Schauren ist der Name folgender Orte in Rheinland-Pfalz:
 Schauren (bei Blankenrath), Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell
 Schauren (bei Idar-Oberstein), Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld 
 Schauren (Rhens), Siedlung der Stadt Rhens im Landkreis Mayen-Koblenz